

Geografia 
 Aoyama – quartiere di Tokyo
 Aoyama – ex cittadina del distretto di Naga, ora parte della città di Iga, Mie

Persone 
 Clan Aoyama – famiglia nobiliare giapponese salita alla ribalta durante il periodo Sengoku
 Aoyama Tadakado
 Aoyama Tadanari
 Aoyama Tadatoshi
 Aoyama Munetoshi
 Ayari Aoyama – nuotatrice giapponese
 Gōshō Aoyama – mangaka famoso per la serie Detective Conan
 Hiroshi Aoyama – motociclista giapponese
 Jun Aoyama – calciatore giapponese
 Naoaki Aoyama – calciatore giapponese
 Shinji Aoyama – regista giapponese
 Shūhei Aoyama – motociclista giapponese
 Shūko Aoyama – tennista giapponese
 Thelma Aoyama – cantante giapponese
 Tōko Aoyama – doppiatrice giapponese
 Yōichi Aoyama – musicista giapponese
 Yutaka Aoyama – doppiatore giapponese

Altro 
 11258 Aoyama – asteroide del Sistema Solare